Cișmeaua se poate referi la:

 Cișmeaua Roșie, numele unei fântâni și al unei mahala le care se găsea în secolul XIX pe Podul Mogoșoaiei (azi Calea Victoriei ) din ...
 Cișmeaua Nouă, Tulcea, sat în partea de sud a județului Tulcea, în Podișul Casimcei
 Cișmeaua-Văruită, Bolgrad, sat reședință

Vezi și 
 Cișmea (dezambiguizare)
 Cișmele (dezambiguizare)